First Blood steht für:
 First Blood, Originaltitel des Films Rambo, siehe Rambo (Film)
 Rambo: First Blood Part II, Originaltitel des Films Rambo II – Der Auftrag
 First Blood (Roman), Romanvorlage des Films Rambo
 First Blood (Band), US-amerikanische Musikgruppe
 bei Ego-Shootern der erste Punkt bzw. Abschuss in der jeweiligen Runde